Negli Stati Uniti
Oak Valley (California)
Oak Valley (Kansas)
Oak Valley (New Jersey)
Oak Valley (Texas)